Айронсайд () — английская фамилия. Известные носители:

 Айронсайд, Кристофер (1913—1992) — британский монетный дизайнер, разработавший, помимо британских, дизайны монет ещё 12 стран.
 Айронсайд, Майкл (род. 1950) — канадский киноактёр.
 Айронсайд, Эдмунд Уильям (1880—1959) — британский фельдмаршал, барон.

Телевидение:
 «Айронсайд» (другое название «Железная сторона») — американский телесериал 1967—1975 годов.
 «Айронсайд» — американский телесериал 2013 года.